Lauricocha (meer), een meer in Peru
Lauricocha (provincie), een provincie van Peru